El Copalar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Copalar, Chiapas, San Fernando, 
 El Copalar, Morelos, Yautepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar